Tarsis ist ein biblischer Ort und Name.

Tarsis ist ferner der Familienname folgender Personen:

 Brian Tarsis (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Comic-Zeichner und -Autor
 Valerij Jakowlewitsch Tarsis (1906–1983), sowjetischer Schriftsteller, Übersetzer und Systemkritiker

Siehe auch:
 Tharsis